Alexander Jakobsen (1994) – calciatore danese naturalizzato egiziano, centrocampista
 Arne Jakobsen (1939) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Christian Jakobsen (1993) – calciatore danese, di ruolo attaccante
 Christopher Jakobsen (1994) – calciatore danese, di ruolo centrocampista
 Erhard Jakobsen (1917-2012) – politico danese
 Fabio Jakobsen (1996) – ciclista su strada olandese
 Jóannes Jakobsen (1961) – ex calciatore faroese, di ruolo difensore
 Jonny Jakobsen, noto come Dr. Bombay (1963) – cantante eurodance svedese
 Henning Lynge Jakobsen (1962) – canoista danese
 Hilmar Leon Jakobsen (1997) – calciatore faroese
 Kristoffer Jakobsen (1994) – sciatore alpino svedese
 Kristoffur Jakobsen (1988) – calciatore faroese, di ruolo centrocampista o attaccante
 Lars Jakobsen (1961) – ex calciatore danese, di ruolo attaccante
 Michael Jakobsen (1986) – calciatore danese, di ruolo difensore
 Mini Jakobsen, propr. Jahn Ivar Jakobsen (1965) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Nicklas Strunck Jakobsen (1999) – calciatore danese, di ruolo centrocampista
 Simon Jakobsen (1990) – calciatore danese, di ruolo difensore